Рысак:
 Рысак — лошадь, способная к бегу быстрой, устойчивой рысью, часть названия некоторых пород лошадей, например русский рысак.
 «Рысак» — российский фильм-драма 2005 года.